Вільбу́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південний захід від Парижа, 110 км на захід від Орлеана, 31 км на північний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 119 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 268,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вільбур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара